Dywizje piechoty noszące numer 84:
 84 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 84 Dywizja Strzelecka (ZSRR)